Lednik – jezioro na Pojezierzu Bytowskim, położone w woj. pomorskim, w pow. bytowskim, w gminie Miastko
 Lednik – wzniesienie (180,4 m n.p.m.) na Równinie Oleśnickiej, położone w woj. dolnośląskim, w pow. oleśnickim, w gminie Dobroszyce